

Patronyme
 Pierre Soucaze, (1818-1902), fut un homme politique français.
 Thomas Soucaze, (1982- ), est un joueur français de rugby à XV.

Homonymie
Homonymie de patronyme